El Torneig d'Hobart 2015, també conegut com a Hobart International 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 22a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de gener de 2015 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015